Francuska:
 Taizé, selo u pokrajini Saône-et-Loire, Burgundija
 Zajednica iz Taizéa, ekumenski zajednica u Burgundiji
 Taizé (Deux-Sèvres), općina u departmanu Deux-Sèvres
 Taizé-Aizie, općina u departmanu Charente